Gary Kagelmacher (Montevideo, 21 april 1988) is een Uruguayaanse voetballer. Hij speelt sinds 2017 voor KV Kortrijk.

Clubcarrière
Kagelmacher maakte in 2006 als speler van Danubio FC zijn debuut in het profvoetbal. Hij kan zowel rechtsachter als centraal in de verdediging spelen. De Uruguayaanse jeugdinternational verhuisde nadien naar Spanje, waar hij zich aansloot bij Real Madrid Castilla, het belofte-elftal van Real Madrid CF. Hij werd eerst een jaar uitgeleend aan de Spaanse club, waarop Real hem definitief overnam van Danubio. De rechtsachter kreeg regelmatig speelkansen bij Castilla, dat in de Spaanse Derde Klasse speelde. Op het einde van het seizoen 2008/09 mocht hij meespelen met het eerste elftal. Het ging om een wedstrijd tegen CA Osasuna. Real verloor met 2-1.

In juli 2010 werd hij de eerste inkomende zomertransfer van Germinal Beerschot. Een seizoen later werd hij gepromoveerd tot aanvoerder van het team. Kagelmacher was de vaste strafschopnemer van zijn team. Na anderhalf jaar Beerschot verkaste Kagelmacher naar Franse tweedeklasser AS Monaco.

Clubstatistieken

Zie ook
Lijst van spelers van Danubio FC
Lijst van spelers van Beerschot AC
Lijst van spelers van AS Monaco
Lijst van spelers van Valenciennes FC
Lijst van spelers van KV Kortrijk

Uruguayaans voetballer